Кари́мово, Кари́м () — топоним:

Населённые пункты 
 Каримово (Бижбулякский район)
 Каримово (Учалинский район)
 Каримово (Костромская область)

Объекты транспорта 
 Каримово — станция Ярославского отделения Северной железной дороги.